Doma kan syfta på:
 Doma, Ovanåker – en gård i Ovanåker, Gävleborgs län, Sverige
 Domafolket – en folkgrupp i Zimbabwe
 Domme – en kommun i Dordogne, Frankrike
 DOMA, förkortning för Defense of Marriage Act, en tidigare amerikansk federal lag